

Дани сећања 

1290-е пне.

fr:1290 av. J.-C.